Le Championnat britannique des voitures de tourisme 2010 est la 53 saison du championnat britannique des voitures de tourisme (BTCC). Le championnat a débuté à Thruxton le  et finira à Brands Hatch le .

Engagés

Calendrier

Classement

Pilotes

Constructeurs

Écuries 

Sport automobile en 2010
Championnat de Grande-Bretagne des voitures de tourisme
2010 au Royaume-Uni